Майк (Майкл) Дэвис:
 Дэвис, Майк (род. 1956) — американский футболист, игравший в НФЛ в 1977—1987 годах.
 Дэвис, Майк (род. 1946) — американский учёный, историк, политический активист, урбанист.
 Дэвис, Майк (род. 1946) — американский баскетболист, игравший в НБА в 1969—1972 годах.
 Дэвис, Майк (род. 1960) — американский баскетбольный тренер, работающий со студенческими командами.
 Дэвис, Майк (род. 1959) — американский бейсболист, игравший в МЛБ в 1980—1989 годах.
 Дэвис, Майк (род. 1942) — английский регбист и тренер.
 Дэвис, Майк (1956—2001) — американский профессиональный рестлер.
 Дэвис, Майк (1936—2015) — британский теннисист и спортивный администратор, член Международного зала теннисной славы.
 Дэвис, Майк (1943—2012) — американский бас-гитарист, певец, автор песен и музыкальный продюсер.
 Дэвис, Майк (1875—1944) — ирландский политик.
 Дэвис, Майк (1936—2004) — британский педагог и публицист.
 Дэвис, Майк (род. 1961) — американский джазовый тромбонист.
 Дэвис, Майкл — член Совета попечителей, казначей Фонда Викимедиа (с 2003 по ноябрь 2007 года).
 Дэвис, Майкл Ллуэлин (1900—1921) — один из братьев Ллуэлин Дэвис, которые вдохновили английского драматурга Джеймса Барри на создание Питера Пэна.